

Sommets 
 Pointe Marguerite, dans les Grandes Jorasses
 Pointe Marguerite, dans les Grandes Murailles